Андрей Таманцев — псевдоним писателя Виктора Левашова
 Таманцев, Юрий — ведущий телеканала РБК